Municipio de Lake Williams puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lake Williams (condado de Kidder, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Lake Williams (condado de McLean, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McLean.